La formula molecolare C7H6O5 può indicare:
 Acido gallico
 Acido 2,4,6-triidrossibenzoico

Formule molecolari